Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Модрина» (втрачена). Площа 0,02 га.

Рішенням Київської обласної ради від 5.10.2000 № 233-13-ХХІІІ «Про скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Київської області» об'єкт скасовано адже обидві модрини висохли, а стовбури заселені шкідниками і начебто становлять загрозу лісу..

Примітки 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Київської області